MTV Mandarin — круглосуточный музыкальный канал, начавший вещание 21 апреля 1995 года. Сочетает в себе, местные и интернациональные, музыкальные программы производства MTV Networks Asia Pacific. Это один из первых телеканалов MTV в Азии, наряду с MTV Юго-Восточная Азия и MTV Индия. MTV Mandarin обладает двумя разными сигналами, для отдельных регионов. Телеканал доступен в Китае, Тайване, Гонконге, Сингапуре, Малайзии и Индонезии.

Телеканалы 
 MTV Тайвань (Раннее название MTV Mandarin) — штаб-квартира расположена в Тайбэйе. Начал вещание 21 апреля 1995 года в Тайбэйе.
  MTV Китай — штаб-квартира расположена в Пекине. Начал вещание 26 апреля 2003 года в Гуанчжоу.

Программы

Текущие виджеи 
 Джордж Чанг (George Chang)
 Энди Чен (Andy Chen)
 Эмма (Emma)
 Стейси Сюя (Stacy Hsu)
 Сэмми Ху (Sammy Hu)
 Мэимэи (Meimei)
 Тони (Tony)
 Линда Ляо (Linda Liao)
 Кэтрин (Katherine)

См. также 
 MTV
 MTV Networks Asia Pacific 
 MTV Юго-Восточная Азия

Ссылки 
 MTV Китай 
 MTV Тайвань

Примечания 

MTV
Viacom